Osten kan avse:

Osten, Niedersachsen – kommun i Niedersachsen i Tyskland

Personer
Suzanne Osten, svensk dramatiker, regissör, professor, hedersdoktor.
Emil von der Osten, en svensk skådespelare 1848–1905
Lars "Osten" Bergström, en svensk ishockeytränare